Нижче наведено список 675 муніципалітетів департаменту Ер.

Ер

Ер (департамент)